Six navires de la Royal Navy ont porté ou portent le nom de  :
 , un vaisseau de 74 canons français (lInvincible) construit en 1744, capturé par les Britanniques lors de la bataille du cap Finisterre (mai 1747) et qui coula en 1758 ;
 , un vaisseau de 74 canons datant de 1765, qui fit naufrage en 1801 ;
 , un vaisseau de 74 canons lancé en 1808 et retiré du service en 1814 ;
 , un cuirassé à coque en fer construit en 1869 et renommé Erebus en 1904 ;
 , un croiseur de bataille de la , datant de 1907 et coulé en 1916 lors de la bataille du Jutland ;
 , un porte-avions léger, le premier de la , en service de 1980 à 2005 puis démoli en 2011.

Voir aussi 
 

Invincible